Plaats in Indonesië
 Sisarahili (Namohalu Esiwa), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias Utara in de provincie Noord-Sumatra
 Sisarahili (Pulau-Pulau Batu), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias Selatan in de provincie Noord-Sumatra